Budgett ist der Familienname folgender Personen:

 Nathan Budgett (* 1974), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Richard Budgett (* 1959), britischer Ruderer und Sportmediziner